Бифурка́ция (от  «раздвоенный») — всевозможные качественные перестройки или метаморфозы различных объектов при изменении параметров, от которых они зависят.  
 Бифуркация рек — разделение русла реки и её долины на две ветви.
 Бифуркация в биологии — разделение трубчатого органа (сосуда, бронха) на 2 ветви одинакового диаметра, отходящие в стороны под одинаковыми углами.
 Бифуркация электронов — механизм разделения пары электронов.
 Теория бифуркаций
 Бифуркация в образовании — разделение старших классов учебного заведения на два отделения.
 Бифуркация времени-пространства в научной фантастике — разделение времени на несколько потоков, в каждом из которых происходят свои события. В параллельном времени-пространстве у героев бывают разные жизни.
 Точка бифуркации в неравновесной термодинамике и синергетике — смена установившегося режима работы системы.
 Каскад бифуркаций

См. также
Дихотомия